K1, K-1, K.1 ou K01 peut faire référence à :

Archéologie 
 K1, une tombe à Beit Khallaf en Égypte.

Domaine militaire et armes 
 Daewoo K1, un fusil d’assaut sud-coréen ;
 , nom de plusieurs navires de la Marine royale néerlandaise ;
 K1, un char de combat sud-coréen ;
 K1, une classe de pétards ;
 , sous-marin de la Marine soviétique, lancé en 1964, retiré du service en 1992 ;
 HMS K1, un sous-marin de classe K de la Royal Navy.

Études 
 K1, la première année des études de masseur-kinésithérapeute.

Géologie 
 k1, la notation géologique de l'Étage 2, un étage du Cambrien.

Médecine 
 Dents incluses et enclavées (K01), d'après la Classification internationale des maladies.

Musique 
 Menuet en sol majeur (K.1), œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 1, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Montagne 
 K1, le mont Masherbrum, un sommet pakistanais de 7821 m, nommé K1 car il fut considéré, par erreur, en 1856 comme le plus haut sommet du Karakoram.

Photographie 
 Pentax K-1, un appareil photographique reflex numérique.

Sport 
Sports de combat
 K-1, un tournoi international de kick-boxing japonais qui vit sa première édition en 1993 au Japon, pour la catégorie des poids lourds ;
 K1 rules, un sport de combat de percussion.

Sport nautique
 K1, le kayak monoplace, une des disciplines du kayak.

Télévision 
 Kaamelott : Livre I, la première saison de la série Kaamelott.

Transports 
Aéronautique 
 ACE K-1 Biplane, un avion de sport américain.

Automobiles
 BMW K1, une voiture d’essai du constructeur allemand BMW ;
 K-1 Attack , une voiture de sport de la marque slovaque Attack.

Moto
 BMW K1, un ancien modèle de moto produite par BMW.

Train
 Voiture K1 une voiture pour passagers de la SNCB.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres